

Geografia

Austria 
 Lavant – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz
 Lavant – rzeka, dopływ Drawy

Francja 
 Lavant – miejscowość

Wielka Brytania 
 Lavant – miejscowość

Osoby 
 Christine Lavant – austriacka poetka
 Denis Lavant – francuski aktor

Zobacz też 
 East Lavant